The Rasmus:

 The Rasmus — финская рок-группа.
 The Rasmus — восьмой студийный альбом финской рок-группы The Rasmus.